Вексенку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 350 км на схід від Парижа, 95 км на південний схід від Меца, 60 км на північний схід від Епіналя.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 73 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 186,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Вексенкур на сайті французького Національного інституту географії
 Вексенкур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вексенкур на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вексенкур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вексенкур на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вогези

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вогези